Dead Again (film), een Amerikaanse thriller/neo noir-film uit 1991 van de regisseur Kenneth Branagh
Dead Again (ER), een aflevering van ER
Dead Again (Type O Negative), een album van de Amerikaanse band Type O Negative